Municipio San Javier ist der Name folgender Municipios:

 Municipio San Javier (Beni) im Departamento Beni, Bolivien
 Municipio San Javier (Santa Cruz) im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Municipio San Javier (Sonora) im Bundesstaat Sonora, Mexiko